Bundestagswahlkreis 45 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Gifhorn – Peine (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Celle – Uelzen (2009)
 Bundestagswahlkreis Gifhorn – Peine (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Braunschweig (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Diepholz – Melle – Wittlage (1949 bis 1961)